Vâlcelele (Buzău) ;
 Vâlcelele (Călărași) ;